Schiltern  heißen folgende geographische Objekte:
 Schiltern (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Bayern
 Schiltern (Gemeinde Langenlois), Katastralgemeinde der Stadt Langenlois, Niederösterreich
 Schiltern (Gemeinde Seebenstein), Katastralgemeinde von Seebenstein, Niederösterreich
 Schiltern (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Raiming bei Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Schiltern (Wernberg-Köblitz), Ortsteil der oberpfälzischen Marktgemeinde Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern

 Štítary, Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Žetale, Gemeinde in Slowenien

Siehe auch:
 Oberschiltern
 Chiltern